Boko steht für:
 Boko (Alphabet)
 Boko (Bantusprache)
 Boko (Mandesprache)
 Boko (Stadt), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo

Boko ist der Familienname folgender Personen:
 Duma Boko (* 1969), botswanischer Politiker

Bòkò ist eine alternative Schreibweise für Bocor (Schwarzmagier im Voodoo)

Siehe auch:
 Boco